Ешли Макол Скот () је америчка глумица, рођена 13. јула 1977. године у Метарију (Луизијана).

Филмографија 

|-
| 2001. || || -{Criminal Mastermind}- || 
|-
| 2001. || Вештачка интелигенција || -{Artificial Intelligence: A.I.}- || Gigolo Jane
|- 
| 2003. || || -{S.W.A.T.}- || Лара
|- 	
| 2004. || || -{Walking Tall}- || Дени
|- 	
| 2004. || || -{Trespassing}- || Шерон
|- 	
| 2004. || || -{Lost}- || Џуди
|-	
| 2005. || || -{Into the Blue}- || Аманда
|-
| 2005. || || -{Just Friends}- || Џанис
|- 	
| 2006. || || -{Puff, Puff, Pass}- || Елиз
|- 	
| 2006. || || -{Deceit}- || 
|- 	
| 2007. || || -{Strange Wilderness}- || Черил
|-
| 2019. || Тајна опсесија || -{Secret Obsession}- || Мастерсова
|-
| 2019. || Џуманџи: Следећи ниво || -{Jumanji: The Next Level}- || Ешли
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 ashleyscotthaven.com

Рођени 1977.
Америчке глумице
Биографије живих особа